Das Aberto de São Paulo 2009 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Januar 2009 in São Paulo, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Thiago Alves. Im Doppel gewann das brasilianische Duo Bruno Soares und Jamie Delgado den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Draw der Aberto de São Paulo 2009 auf ITFtennis.com

ATP Challenger Tour 2009
ATP Challenger São Paulo